HMS Thunderer può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Thunderer (1783) – vascello di terza classe della Classe Culloden
HMS Thunderer (1911) – nave da battaglia della Classe Orion